Бундесрат () — назва органів управління в німецькомовних країнах:
 Бундесрат (Австрія) — верхня палата парламенту Австрії — Федеральних зборів.
 Бундесрат (Німеччина) — верхня палата парламенту ФРН, представництво федеральних земель на рівні федерації.
 Бундесрат (Швейцарія) — це сім членів виконавчої ради, які є федеральним урядом і виступають як колективний глава держави Швейцарії.